EUC est un sigle qui peut désigner :
 Église unie du Canada, une Église protestante ;
 Extended Unix Coding, un codage de caractères.